Dettenhausen ist ein Ortsname:
 Dettenhausen, Gemeinde im Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg
 Dettenhausen (Egling), Dorf in der Gemeinde Egling im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern

Siehe auch:
 Dettenhusen